Emoji (Japans: 絵文字, uitspraak: , meervoud: emoji of emoji's) zijn de ideogrammen of emoticons die worden gebruikt in Japanse elektronische berichten en webpagina's, waarvan het gebruik ook naar andere landen is verspreid. Het woord emoji betekent letterlijk "afbeelding" (e) + "karakter, schriftteken" (moji). Enkele emoji zijn erg specifiek voor de Japanse cultuur, zoals de buigende zakenman, een witte bloem, maar ook veel typische Japanse gerechten zoals ramen noedels, dango en sushi.

Hoewel ze oorspronkelijk alleen beschikbaar waren in Japan, zijn talloze emoji-tekens sinds 2010 opgenomen in Unicode, waardoor ze ook elders te gebruiken zijn. Veel besturingssystemen voor smartphones, zoals Android, iOS en Windows Phone, ondersteunen emoji ook zonder een Japanse provider. Een internationaal comité beoordeelt de ingezonden emoji's en zorgt voor de standaardisering van de codes.

Sedert 2014 wordt op 17 juli jaarlijks wereldemojidag gevierd, gekozen omdat de kalender-emoji (📅) in iOS (en enkele andere implementaties) deze dag aangeeft.

Geschiedenis 
De eerste emoji werd in 1998 of 1999 ontworpen door Shigetaka Kurita, die deel uitmaakte van het team dat werkte aan het mobiele internetplatform i-mode van NTT DoCoMo. De eerste emoji van 172 12×12 pixels werden ontworpen als onderdeel van i-mode's berichtenfunctie om elektronische communicatie te vergemakkelijken en als onderscheidend kenmerk ten opzichte van andere diensten.

In 1997 zag de Fransman Nicolas Loufrani hoe het gebruik van ASCII-emoticons binnen de mobiele technologie toenam. Hij begon te experimenteren met bewegende smileys. Hij wilde zo een kleurige, verbeterde versie van de uit leestekens bestaande ASCII-emoticons creëren voor meer interactief digitaal gebruik. Hierna maakte Loufrani een online lijst met emoticons. De emoticons waren onderverdeeld in categorieën: klassiekers, humeur, vlaggen, feest, grappig, sport, weer, dieren, eten, landen, beroepen, planeten, sterrenbeelden en baby's. De ontwerpen werden in 1997 geregistreerd bij het United States Copyright Office (USCO) en in 1998 als gif-bestanden op het internet geplaatst. Het zijn de allereerste grafische emoticons in de geschiedenis.

Gebruik

Android 
Android-apparaten ondersteunen emoji vanaf Android "KitKat" 4.4 en hoger.

iOS 
IOS-apparaten ondersteunen emoji vanaf iOS 7 en hoger.

Linux 
Bij Linuxdistributies verschilt de ondersteuning van emoji per distributie. Ubuntu ondersteunt ze vanaf versie 18.04 LTS.

Microsoft Windows 
Windows 8 en hoger ondersteunen alle Unicode-emoji-tekens door middel van de lettertypefamilie Segoe UI van Microsoft. Emoji-tekens zijn zodoende toegankelijk met de smileytoets op het on-screen-toetsenbord.

Mac OS X 
OS X 10.7 en hoger ondersteunen alle emoji-tekens.

Enkele emoji's 
Hieronder enkele emoji's die zijn opgenomen in Unicode in het bereik U+1F300–1F7FF. Tabelcellen met een lichtblauwe achtergrond hebben een koppeling naar een Wikipedia-artikel.

Externe links 
Volledige lijst emoji's, Unicode Consortium

Chat
Internettaal
Japans schrift